Анке Губер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Яна Новотна.

Новотна потім виграла титул, перемігши у фіналі Аманду Кетцер з рахунком 6–2, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (фінал)
  Анке Губер (півфінал)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Sparkassen Cup Draw

Тур WTA 1997
1997